Hardoi : ville de l'État de l'Uttar Pradesh en Inde
 Hardoi : district de la division de Lucknow dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde

Homonymie de toponyme